Koninklijke Rijkswachtschool (Elsene)
 Koninklijke Rijkswachtschool (Gent)
 Koninklijke Rijkswachtschool (Luik)